Działyń peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Działyń, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Działyń, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Działyń, village de la voïvodie de Lublin ;
 Działyń, village de la voïvodie de Mazovie.